Leninia stellans — вид ихтиозавров из семейства Ophthalmosauridae. Обнаружен в меловых отложениях (аптский ярус, 125—112 млн лет назад) на правом берегу Волги в Ульяновской области России (село Криуши, Сенгилеевский район).

Описание 
Крупное морское пресмыкающееся: общая длина тела была 6—7 м, очень мелкие зубы располагались по всей длине челюсти. Leninia stellans предположительно питался белемнитами (вымершими головоногими моллюсками) и некрупной рыбой. Для этого он должен был охотиться на больших глубинах (до полукилометра), быть хорошим ныряльщиком. Возраст находки оценивается меловым периодом (аптский ярус, 125—112 млн лет).
Новый таксон ихтиозавров отнесён к подсемейству Ophthalmosaurinae, в котором занимает базальное положение и по результатам филогенетического анализа признаков наиболее близок к родам Mollesaurus, Acamptonectes и Ophthalmosaurus.

Род Leninia был впервые описан в 2013 году интернациональной группой палеонтологов в составе Валентина Фишера (, Бельгия), Максима Архангельского (Саратов), Глеба Успенского (Ульяновск), Ильи Стеншина (Ульяновск) и Паскаля Годфруа (, Брюссель, Бельгия) и был назван по имени Ленинского мемориального комплекса (Ульяновск), в музее на территории которого хранится типовая серия. Видовое название — stellans — происходит от латинского «stella» («звезда») и переводится как «звёздный», «блистательный».

Leninia stellans обладал огромными глазами, их диаметр был около 20 см.

Филогения 
Кладограмма, построенная на основании филогенетического анализа Фишера и др. в 2013 году:

Примечания

Литература 
  doi:10.1017/S0016756812000994

Офтальмозавриды
†
Пресмыкающиеся мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2013 году
Объекты, названные в честь Владимира Ленина
Фоссилии из меловых отложений России